Појам Стокхолмски мир може да се односи на:
 Стокхолмски мир (1371)
 Стокхолмски мир (1435)
 Стокхолмски мир (1465)
 Стокхолмски мир (1497)
 Стокхолмски мир (1502)
 Стокхолмски мир (1523)
 Стокхолмски мир (1672)
 Стокхолмски мир (1719)
 Стокхолмски мир (1720)
 Стокхолмски мир (1813)